Ел Пелон има више значења:

 Ел Пелон (Сучијате), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Пелон (Хименез), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Пелон (Атархеа), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Пелон (Енкарнасион де Дијаз), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Пелон (Бадирагвато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику